В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Франсуаза Дюрр і Леслі Гант виграли титул, у фіналі перемігши пару Гелен Гурлей і Карен Крантцке 6-0, 6-3.

Сіяні пари 
 Франсуаза Дюрр /  Леслі Гант (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Denver